El término provocación se refiere, en general, al acto de provocar, ser provocativo o llamar la atención. Más concretamente, puede referirse a:
 Provocación artística, transgresión en el arte de las convenciones imperantes;
 Provocación, en Derecho, incitación al delito;
 Provocación sexual, la difusión, venta y exhibición de material pornográfico a menores de edad o incapaces;
 Provocación política;
 Provocación religiosa;
 Provocación, novela de Stanisław Lem.

Otros 
 Delito de provocación sexual (España)

Notas